Zwei U-Boote der niederländischen Koninklijke Marine trugen den Namen Hr. Ms. Zwaardvis (ndl. Schwertfisch):

Zwaardvis (1943) war ein U-Boot der britischen Taciturn-Klasse (T-Klasse). Das Boot lief 1943 mit dem Namen HMS Talent vom Stapel, wurde im selben Jahr von der niederländischen Marine mit dem Namen Zwaardvisch in Dienst gestellt. 1950 wurde das U-Boot in Zwaardvis umbenannt und 1962 stillgelegt.
Hr. Ms. Zwaardvis (1972) war ein U-Boot der niederländischen Zwaardvis-Klasse. Das Boot lief 1970 vom Stapel und wurde 1994 außer Dienst gestellt.

Zwaardvis